Рена

География 
 Рена () — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рена () — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Рена (, ) — небольшой город в восточной Норвегии.
 Рена () — река в Германии

Персоналии 
Рена — женское имя, краткая форма от имени Ирина (Ирена) и Рената.
 Саенко, Рена Ильинична — старший научный сотрудник Мариупольского краеведческого музея.
 Иноуэ, Рэна — американская фигуристка японского происхождения, выступающая в парном фигурном катании.
 Рена Меро — американская актриса, фотомодель, звезда рестлинга.
 Риффель, Рена — американская актриса и фотомодель.
 Софер, Рена — американская актриса.

Другое 
 Рена — польский художественный фильм, мелодрама 1938 года.